Lombardiet Rundt 2016 var den 110. udgave af endagsløbet Lombardiet Rundt og blev afholdt den 1. oktober. Det var det 27. og sidste arrangement på UCI World Tour 2016. Løbet blev vundet af Esteban Chaves fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Jakob Fuglsang kørte for 
 Jesper Hansen kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Officielle hjemmeside   
 

UCI World Tour 2016
2016